Жиль Мюллер — победитель соревнований.

Чемпион прошлого года — Ричардас Беранкис — не защищал свой титул.

Посев 

  Адриан Маннарино (Первый раунд)
  Сомдев Девварман (Первый раунд)
  Райан Свитинг (Второй раунд)
  Дмитрий Турсунов (Четвертьфинал)

<li>  Алекс Богомолов (Второй раунд)
<li>  Дональд Янг (Первый раунд)
<li>  Маттиас Бахингер (Финал)
<li>  Бобби Рейнольдс (Второй раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2011